qut – vecchio codice ISO 639-3 della lingua quiché centro-occidentale, ritirato per unione con lingua k'iche' (ISO 639-3 quc)